Loknja (russisch und ukrainisch  ) ist der Name

von Ortschaften
 in Russland:
 Loknja (Pskow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Pskow
 Loknja (Belgorod), Dorf in der Oblast Belgorod
 Loknja (Brjansk), Dorf in der Oblast Brjansk
 Loknja (Kursk), Siedlung in der Oblast Kursk
 Loknja (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan

 in der Ukraine:
 Loknja (Krolewez), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Krolewez
 Loknja (Romny), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Romny
 Loknja (Sumy), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy

von Fließgewässern in Russland
 Loknja (Jausa), Zufluss der Jausa
 Loknja (Lowat), Zufluss der Lowat
 Loknja (Pronja), Zufluss der Pronja
 Loknja (Suchodrew), Zufluss des Suchodrew
 Loknja (Wyssa), Zufluss der Wyssa
 Loknja (Sudost), linker Zufluss der Sudost, im Einzugsgebiet der Desna

von Fließgewässern in Ukraine
 Loknja (Wyr), Zufluss des Wyr
 Loknja (Kleweni), Zufluss des Kleweni